Název Mezholezy má v okrese Domažlice více obcí:
 Mezholezy (dříve okres Domažlice), ORP Domažlice, pověřená obec Kdyně
 Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn), ORP a pověřená obec Horšovský Týn